Shakuntala Karandikar () a fost un scriitor și filantrop marathi. Ea este cel mai bine cunoscută pentru biografia ei din 1992 „Vishwasta” despre tatăl ei Chandrashekhar Agashe.

Bibliografie

Note